Годао 103 — китайское шоссе, основной коридор движения между Пекином и Тяньцзинем. Трасса идёт из Пекина в Тунчжоу, затем в Тяньцзинь, а оттуда в Тангу. Имеет длину 149 км.

Маршрут 

Дороги Тяньцзиня
Дороги Пекина
Дороги Китая